Ez a lista Tennessee állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Tennessee megyéi
Közigazgatási listák